Niemcy:
 Sasel – dzielnica Hamburga
 Sasel – dzielnica gminy Rantzau w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Plön

Zobacz też:
 Sassel